Esta é uma lista com a discografia dos jogos da série Resident Evil, uma série de jogos eletrônicos iniciada em 1996.

Biohazard Orchestra

Resident Evil Orchestra, conhecido como Biohazard Orchestra no Japão, é uma gravação de um concerto que foi realizado no Japão com arranjos orquestrais da música de Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), e Resident Evil 3: Nemesis (1999) realizada pela Orquestra Filarmônica Novo Japão. A música foi arranjada por Kazunori Miyake.

Biohazard Original Soundtrack Remix

Biohazard Original Soundtrack Remix foi composta por Makoto Tomozawa, Akari Kaida e Masami Ueda para o jogo Biohazard, conhecido como Resident Evil fora do Japão.  Todas as composições foram arranjadas por Makoto Tomozawa e mixadas em tecnologia QSound. Masami Ueda é o único membro da equipe de composição original, que continuou a produzir várias músicas para a série Resident Evil.

Biohazard 2 Original Soundtrack

Biohazard 2 Original Soundtrack foi composta por Masami Ueda, Shusaku Uchiyama e Syun Nishigaki para o jogo Biohazard 2, conhecido como Resident Evil 2 fora do Japão. Ele não contém todas as faixas compostas para o jogo. As faixas restantes foram incluídos no álbum posterior Biohazard 2 Complete Track em 21 de agosto de 1998. A faixa 22, The Underground Laboratory, recebeu um novo arranjo no álbum Biohazard Outbreak Soundtrack na faixa Into the Unknown.

Nos Estados Unidos a trilha sonora foi publicado no final daquele ano pela Viz Music e é idêntico em todos os aspectos da versão original japonesa, além de ter a primeira faixa, "The Beginning of Story", dividida em quatro faixas separadas. A edição europeia da trilha sonora, que foi publicada pela Pioneer LDCE, tem exatamente a mesma lista de músicas da versão japonesa.

Biohazard 2 Complete Track

Biohazard 2 Complete Track foi composta por Masami Ueda, Shusaku Uchiyama e Syun Nishigaki para o jogo Biohazard 2, conhecido como Resident Evil 2 fora do Japão. Ele contém a maioria das faixas deixadas de fora de Biohazard 2 Original Soundtrack lançado no início do ano, bem como os efeitos sonoros do jogo no disco dois.

Biohazard 3: Last Escape Original Soundtrack

Biohazard 3: Last Escape Original Soundtrack foi composto para o jogo Biohazard 3, conhecido como Resident Evil 3: Nemesis fora do Japão.

A trilha sonora foi lançada como Resident Evil 3: Nemesis Original Soundtrack tanto na Alemanha, onde foi publicada pela Modern Graphics Distribution, e nos Estados Unidos, onde foi publicada pela Mars Colony, em 1999 e 2000, respectivamente. As edições norte-americanos e europeias são idênticas em termos de lista de músicas em comparação a edição japonesa original, e só diferem em termos de embalagem e itens bônus adicionais.

Biohazard Code: Veronica Complete Original Soundtrack

Biohazard Code: Veronica Complete Original Soundtrack foi composta por Takeshi Miura, Hijiri Anze e Sanae Kasahara, sendo lançada em 23 de março de 2001, com a música do Resident Evil CODE: Veronica (conhecido como Biohazard Code: Veronica no Japão). Não só contém todas as faixas do Biohazard Code: Veronica Original Soundtrack, lançado no ano anterior, mas inclui também músicas adicionadas a versão Code: Veronica X, bem como algumas faixas bônus.

A trilha sonora foi lançada em 14 de agosto de 2001 nos Estados Unidos como Resident Evil Code Veronica X Official Soundtrack e foi publicada pela Tokyopop Soundtrax. A versão americana é muito mais curta do que a versão japonesa original em cerca de metade do tamanho, e contém apenas um disco em oposição aos dois originais.

Biohazard 4 Original Soundtrack

Biohazard 4 Original Soundtrack, tendo o número de catálogo CPCA-10126~7,
foi lançado no Japão em 22 de dezembro de 2005, para o preço de varejo de ¥2,500. Ele contém 62 composições do jogo e do "Visual Booklet" de 48 páginas com encarte dos compositores Shusaku Uchiyama e Misao Senbongi.

Biohazard 5 Original Soundtrack

Biohazard 5 Original Soundtrack foi composta para o jogo Biohazard 5, conhecido como Resident Evil 5 fora do Japão.

A trilha sonora foi lançada pela Sumthing Else Music Works nos Estados Unidos como Resident Evil 5 Original Soundtrack em 26 de maio de 2009. Ao contrário de algumas das trilhas sonoras anteriores da série, a lista de músicas na versão americana é idêntica à versão original em japonês.

Vale a pena notar que a trilha sonora não contém as faixas de orquestra produzidos para o jogo, ao invés disso possuí "versões digitais" das faixas, feito com sintetizadores. As faixas orquestrais foram lançadas em um disco separado direito chamado Biohazard 5 Selection Track para a versão de Xbox 360 no Japão, e foram realizadas pelos vocais da Hollywood Studio Symphony. 'Pray -Theme Song-', onde foram realizados por Oulimata Niang.

Biohazard Outbreak Original Soundtrack

Resident Evil Outbreak Original Soundtrack apresenta música composta por Akihiko Matsumoto.

Lista de faixas
"Biohazard Outbreak Main Title Theme (Opening)"
"Character Select (Character Select)"
"Happy Hour Jam Session (J's Bar)"
"The Plague Cometh" (Outbreak Scenario)
"Split Seconds (Countdown)"
"Boom! You're Dead! (Explosion!)"
"Distant Future (Outbreak Scenario Ending)"
"Into the Unknown (Below Freezing Point Scenario)"
"Freezer Burn (Countdown)"
"One Big Mutha (G Mutant Battle)"
"The Unpleasant Train (Below Freezing Point Scenario Ending)"
"No Rest for the Wicked (The Hive Scenario)"
"Here, There, Everywhere (Leech Man Entry)"
"Despair (Giant Leech Battle)"
"The Waterway of Darkness (The Hive Scenario Ending)"
"Result Screen (Scenario Result)"
"The Fire Within (Hellfire Scenario Prologue)"
"Hell on Earth (Hellfire Scenario Final Section)"
"Laying it on the Line (Suspended Battle)"
"Of Wisoms, Truths, and Tyrants (Decisions, Decisions Scenario)"
"The Torment of Time (Escape)"
"Thanatos is Born (Thanatos Battle)"
"Thanatos Revisited (Thanatos R Battle)"
"3rd Time's the Charm (Resurrected Thanatos R Battle)"
"'Biohazard Outbreak' Reprise (Decisions, Decisions Ending Ver. 1)"
"The Extermination (Decisions, Decisions Ending Ver. 2)"
"The Resident Evil Outbreak~Staff Roll (Staff Roll)"
"The Big Picture (Game Result)"
"Umbrella (Epilogue)"
"So Many Options (Game Option)"
"Gallery Screen (Gallery)"

Notas 
 Faixa 8 Into the Unknown é um arranjo de The Underground Laboratory do álbum Biohazard 2 Original Soundtrack composto por Masami Ueda, Shusaku Uchiyama, e Shun Nishigaki.
 Faixas 1, 7, 11, 15, 25~27, e 29 foram compostas por Akihiko Matsumoto
 Faixas 2, 3, 16, 21, 24, 28, e 30 foram compostas por Tetsuya Shibata
 Faixas 4, 5, 9, 12, 13, 17, 24, e 31 foram compostas por Etsuko Yoneda
 Faixas 6, 8, e 10 foram compostas por Mitsuhiko Takano
 Faixas 14, 18, 22, e 23 foram compostas por Kento Hasegawa
 Faixas 19 e 20 foram compostas por Masato Koda

Biohazard: The Umbrella Chronicles Original Soundtrack

Biohazard: The Umbrella Chronicles Original Soundtrack foi composta por Masafumi Takada e Jun Fukuda da Grasshopper Manufacture apresentando Ada Wong na capa. O álbum foi lançado no Japão em 19 de dezembro. Foi publicado pela Suleputer e foi distribuído pela Sony Music Distribution por ¥3150. A trilha sonora inclui um livreto colorido. Inicialmente os itens produzidos foram edições limitadas com maletas.

Biohazard: The Darkside Chronicles Original Soundtrack

Biohazard: The Darkside Chronicles Original Soundtrack foi arranjada por Yoshihisa Hirano, Shusaku Uchiyama e Takeshi Miura, os dois últimos sendo responsáveis por composições originais do jogo. A trilha sonora reprisa  Resident Evil 2 e
foram tratadas por Masami Ueda, Uchiyama e Syun Nishigaki, enquanto que a reprise de Resident Evil Code: Veronica foi feito por Miura, Hijiri Anze e Sanae Kasahara. O álbum foi lançado no Japão em 27 de janeiro e publicado pela Suleputer.

Além da trilha sonora original, uma trilha sonora promocional, Biohazard: The Darkside Chronicles Darkside Symphony, contendo as versões orquestrais originais de várias das faixas encontradas na trilha sonora original, foram incluídas com versões de edição limitada do jogo e apresenta Claire Redfield na capa.

Biohazard: Symphony Op. 91: Crime and Punishment

Biohazard Symphony Op. 91 é uma trilha sonora da série Resident Evil.
A trilha sonora inclui músicas de Resident Evil: Director's Cut — Dual Shock Version.

Lista de faixas
Disco 1

Dico 2
Start ~ Cursor
Door
Footstep
Enemy
Weapon
Room
Character's Voice 1
Character's Voice 2
Character's Voice 3

Biohazard Sound Chronicle

Biohazard Sound Chronicle: Best Track Box (2005), é uma edição limitada da música da série Biohazard, conhecida como Resident Evil fora do Japão. Incluí músicas de Resident Evil Zero (2002), Resident Evil (2002), Resident Evil 2 (1998), Resident Evil 3: Nemesis (1999), Resident Evil Code: Veronica (2000) e Resident Evil 4 (2005). O conjunto de seis CDs inclui algumas músicas inéditas, mas também carece de algumas faixas que estão incluídas em versões individuais.

Os três primeiros discos são listas de faixas mais curtas, essencialmente a mesma que a trilha sonora original de cada jogo (com a exceção do Disco Um – Biohazard 2, que contém faixas de ambos Biohazard 2 Original Soundtrack e Biohazard 2 Complete Soundtrack). O Disco 4 apresenta a música do remake do Resident Evil original, e foi composta por Shusaku Uchiyama, Misao Senbongi e Makoto Tomozawa. Disco Cinco contém músicas de Resident Evil 0, e foi composta por Ichiro Kohmoto, Riyou Kinugasa, Ryoue Takagi, Shingo Kataoka, Ayumu Murai, Takashi Honda e Seiko Kobuchi. Disco Seis contém músicas de Resident Evil 4 e, como os três primeiros discos, é idêntica à trilha sonora original em todos os aspectos para além da sua lista de faixas muito mais curtas. Ambos Resident Evil 0 e o remake de Resident Evil não receberam trilhas sonoras oficiais independentes.

Ligações externas
Biohazard 2 Original Soundtrack
 
 Chudah's Corner CPCA-1001

Biohazard 2 Complete Track
 
 Chudah's Corner CPCA-1011

Biohazard 3 Original Soundtrack
 
 Chudah's Corner CPCA-1032~3

Biohazard Code Veronica Complete Original Soundtrack
http://www.squareenixmusic.com/albums/b/biohazardveronicax.shtml
https://web.archive.org/web/20071012134758/http://crimson-ceremony.net/lostreleases/re-ost-vid/ost_recvc_cpca-1052-3.html

Biohazard The Umbrella Chronicles Original Soundtrack
http://www.squareenixmusic.com/albums/b/biohazardchronicles.shtml

Biohazard Outbreak Original Soundtrack
 
 Chudah's Corner KICA-1324

Biohazard Sound Chronicle
 

Resident Evil
Trilhas sonoras de jogos eletrônicos
Álbuns ao vivo de 1999
Bandas sonoras de 2001
Bandas sonoras de 2010